Кирха святого Иоанна в Кайболово — лютеранская церковь в деревне Кайболово, бывший центр прихода Лииссиля () Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

История 
Лютеранский приход Лииссиля был основан в 1640 году.

Приход охватывал район от деревни Конечки () на юге, до слободы Тосно и Форносова болота () на севере.

На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, упоминается центр прихода, кирха Lisina.

Во времена шведского правления в приходе Лииссиля существовала также часовня, приписанная к соседнему приходу Венйоки.

Первоначально кирха была расположена в деревне  (Большое Лисино), а затем была перенесена в деревню  (Халыково).

Первый пасторат был выстроен в 1748 году и располагался в деревне  (Поповка).

Приходские церковные книги ведутся с 1774 года.

Новая деревянная кирха, освящённая во имя святого Иоанна и рассчитанная на 500 посадочных мест, была построена в 1781 году на юго-западной окраине деревни Кайболово. Рядом с ней был выстроен новый пасторат и организовано кладбище.

В 1822 году в кирхе был произведён капитальный ремонт. Зимой можно было ездить в город Павловск напрямую через болото, дорога получалась 25 вёрст, но летом приходилось ездить вокруг, по Московскому тракту, так выходило 50 вёрст. В приходе было 150 дворов, самые отдалённые — за 60 вёрст от церкви.

В 1865 году в приходе числилось 1244 человека. Приход входил в Восточно-Ингерманландское пробство.

В 1876 в семье пастора Ю. Сааринена работал домашним учителем известный финский фольклорист, археолог и этнограф Д. Европеус.

В 1880 году при храме открылась церковно-приходская школа.

В 1889 году открылась приходская библиотека.

В 1917 году в приходе числилось 3136 человек, в 1928 году — 3100 человек.

Богослужения проводились не только в церкви, по одному разу в год проводились выездные службы в деревнях Каменка, Кудрово, Конечки и Горка.

Кирха была закрыта в 1934 году. Пастор — арестован.

Здание церкви было снесено в 1936 году.

До наших дней частично сохранилось только кладбище.

Прихожане 
Приход Лииссиля () включал в себя 26 деревень:
Большое Лисино, Веретье, Горка, Кайболово, Каменка, Кирполово, Конечки, Куньголово, Кудрово, Кусово, Лорвилово, Неникюль, Лустовка, Новая, Новолисино, Перекюля, Пери, Петрушкина, Поповка, Поги, Рамболово, Раухала, Рынделево, Ульяновка, Шумба, Халыково.

Изменение численности населения прихода Лииссиля с 1842 по 1928 год:

Почти все прихожане были крестьяне, до 1860 года большинство из них были крепостными, а в деревне Перекюля жили крестьяне, принадлежащие Дворцовому ведомству.

Духовенство 

Приход Лииссиля был бедным, поэтому настоятели часто менялись.

Последним настоятелем прихода был Вилхелм Койвулайнен, в дальнейшем, после 1919 года, службы вели викарии и проповедники из местных.

Антти Карху, Самули Халтунен, Юхана Ваассели и Пекка Виркки были арестованы и приговорены к различным срокам заключения.

Александр Корпелайнен в 1937 году был расстрелян в Левашовской пустоши.

Иллюстрации

Примечания

Литература 
 Александрова Е. Л., Браудзе М. М., Высоцкая В. А., Петрова Е. А. История финской Евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии. — СПб., 2012. — 398 с. — ISBN 978-5-904790-08-0.
 Aatami Kuortti «Inkerin kirkon vaikeita vuosia», Helsinki, 1963.
 Aappo Metiainen, Karlo Kurko «Entisen Inkerin luteranisen kirkon 350-vuotismuistojulkaisu», Helsinki, 1960, s. 137.
 Luther, Georg «Herdaminne för Ingermanland II: De finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704—1940», s. 171. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2000. ISBN 951-583-052-4.
 Полевая этнография — 2006: Материалы международной конференции. — СПб.: Левша, 2007. — С. 231—232. — ISBN 978-5-93356-064-7.
 Муслимов М. З.  Об ингерманландском финском диалекте прихода Лииссиля.

Ссылки 
 Приход Liissilä — Лииссиля, Лисино на портале Инкери. Ру // Информация о приходе. Деревни. Фамилии жителей прихода на 1913 год.

Кайболово
Кайболово
Храмы, построенные в 1781 году в России
XVIII век в Ленинградской области